SLN est un sigle pouvant avoir différentes significations :
Un signal de localisation nucléaire est une séquence d'acides aminés qui cible les protéines vers le noyau de la cellule.
La Société Le Nickel, importante entreprise minière de Nouvelle-Calédonie de nos jours partie du groupe Eramet.